Organi – ex comunità della Grecia nella periferia della Macedonia orientale e Tracia
 Organi liriformi – organi sensoriali degli aracnidi
 Organi di mira – l'insieme di tutte le parti che permettono di puntare con precisione uno strumento verso un bersaglio
 Organi di senso – strutture fisiche presenti nei corpi degli esseri viventi che servono a ricevere informazioni dal mondo circostante

Pagine correlate 
 Organo
 Organi costituzionali (disambigua)